Fellhof ist der Name folgender Orte:

 Fellhof (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Fellhof (Gemeinde Wendling), Ortschaft der Gemeinde Wendling, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich